Ulica Kamienna w Krakowie
 Ulica Kamienna we Wrocławiu
 Ulica Kamienna w Zamościu

Kamienna